Les Barthes, comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna;
 Pierre Barthes, tennista francese;
 Roland Barthes, saggista e critico francese.

Pagine correlate
Barthe